Shannon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick A. Shannon
 Raymond Corbett Shannon